Liste der Mitglieder des 3. Sächsischen Landtages (1999–2004)

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsidenten 
 Landtagspräsident: Erich Iltgen (CDU)
 1. Vizepräsidentin: Andrea Dombois (CDU)
 2. Vizepräsidentin: Brigitte Zschoche (PDS)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion: Fritz Hähle
 SPD-Fraktion: Thomas Jurk
 PDS-Fraktion: Peter Porsch

Abgeordnete

Quelle 

 Stat. Landesamt Sachsen

Sächsischer Landtag
 05